Deutsche 1. Armee bezeichnet folgende Großverbände:

* 1. Armee (Deutscher Krieg) 
 1. Armee (Deutsch-Französischer Krieg)
 1. Armee (Deutsches Kaiserreich), Verband im Ersten Weltkrieg
 1. Armee (Wehrmacht), Armee im Zweiten Weltkrieg

 Siehe auch
 1. Panzerarmee (Wehrmacht)
 1. Fallschirm-Armee der deutschen Wehrmacht